Bixbit är den röda varianten av mineralen beryll. Det är en mycket sällsynt ädelsten från Wah Wah mountains i Utah. Den upptäcktes först i Thomasområdet av Maynard Bixby.

Externa länkar 

Silikatmineral
Ädelstenar